Giuseppe Alberganti (1898-1980), homme politique italien ;
 Michel Alberganti (1955-2021), producteur de radio, journaliste et écrivain français.

Homonymie de patronyme italien